Jméno a příjmení Karel Přibyl má více nositelů:

 Karel Přibyl (1899–1968) – československý atlet-běžec
 Karel Přibyl (malíř) (* 1942) – český malíř a grafik
 Karel Přibyl (pedagog) (1935–???) – český pedagog, regionální publicista a historik Hradecka